Rabaças é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Apium nodiflorum
 Oenanthe crocata